Barry Glazer (19?-), réalisateur et producteur de télévision américain ;
 Benjamin Glazer (1887-1956), scénariste, producteur et réalisateur irlandais ;
 David Glazer (1913-2001), clarinettiste américain ;
 Eugene Robert Glazer (1950-), acteur américain ;
 Jonathan Glazer (1966-), réalisateur anglais ;
 Malcolm Glazer (1928-2014), homme d'affaires américain et ses fils
 Avram Glazer (1960-), ancien président de Zapata Corporation et coprésident de Manchester United ;
 Joel Glazer (1970-), coprésident de Manchester United ;
 Nathan Glazer (1923-2019), sociologue américain ;
 Yehoshua Glazer (1927-2018), footballeur israélien.

Patronyme anglais
Patronyme juif